Але́ксенко — украинская фамилия, образованная от имени Алексей. Известные носители:
 Алексенко, Алексей (род. 1960) — российский научный журналист.
 Алексенко, Андрей Геннадьевич (род. 1934) — советский учёный-микросхемотехник, Герой Социалистического Труда. 
 Алексенко, Владимир Аврамович (1923—1995) — дважды Герой Советского Союза.
 Алексенко, Геннадий Васильевич (1906—1981) — министр промышленности средств связи СССР.
 Алексенко, Иван Никанорович (1904—1976) — советский конструктор танков.
 Алексенко, Михаил Александрович (1861—1919) — русский альголог и бриолог.
 Алексенко-Сербин, Тихон Михайлович (1869—1941) — русский и советский учёный-металлург.

См. также 
 Алексеев
 Алексеенко
 Алёшин